Zlatar peut est un toponyme qui peut désigner :
 en Bulgarie
 Zlatar, une localité située dans l'oblast de Choumen et dans l'obchtina de Veliki Preslav  ;
 en Croatie
 Zlatar, une ville et une municipalité situées dans le comitat de Krapina-Zagorje ;
 en Serbie
 les monts Zlatar, un massif montagneux situé au sud-ouest de la Serbie.
 le lac Zlatar, un lac réservoir situé dans les monts Zlatar, à l'ouest de la Serbie.

Homonymie de toponyme